Northfork – amerykański film fabularny
Miejscowości w USA:
 Northfork – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
Gminy w USA:
 Northfork (ang. Northfork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton